Strofantinele sunt glicozide extrase din semințele de strofant, folosite în medicină ca tonice cardiace. Există două tipuri de strofantină:
 strofantină g
 strofantină k

Vezi și 
 Cardenolide